Het tennistoernooi Australian Open werd in 1972 bij de vrouwen voor de 46e keer gehouden. De als tweede geplaatste Britse Virginia Wade won het toernooi voor de eerste keer door in de finale de als eerste geplaatste Australische Evonne Goolagong met 6-4 en 6-4 te verslaan.

Geplaatste speelsters 
De geplaatste speelsters zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speelster haalde.
  Evonne Goolagong (finale)
  Virginia Wade (winnares)
  Gail Chanfreau (kwartfinale)
  Helen Gourlay (halve finale)
  Olga Morozova (kwartfinale)
  Kerry Harris (halve finale)
  Karen Krantzcke (tweede ronde)
  Barbara Hawcroft (kwartfinale)

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Bron 
 Toernooischema ITF

Australian Open
Tennis in 1972